Саломатин — русская фамилия, женская форма Саломатина; и топоним.

Известные носители 
 Саломатин, Алексей Георгиевич (1965—2016) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Саломатин, Валерий Николаевич (1941—2014) — советский и украинский учёный-геолог.
 Саломатин, Владимир Ильич (1918—1991) — участник Великой Отечественной войны, лётчик, Герой Советского Союза.
 Саломатин, Вячеслав Иванович (1951—2015) — российский поэт и военный журналист, член Союза писателей России.
 Саломатин, Михаил Иванович (1920—1990) — лётчик Великой отечественной войны, Герой Советского Союза.



Топоним 
 Саломатин — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Соломатин
 Саламатин
 Саломатино